Notodontidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros

 Afilia
 Antheua
 Antimima
 Antithemerastis
 Astylis
 Cardiga
 Cascera
 Commonia
 Datana - Phaleridae?
 Destolmia
 Didugua
 Ecnomodes
 Elymiotis
 Euhyparpax
 Farigia
 Gallaba
 Gargettiana
 Hippia
 Hobartina
 Hylaeora
 Hyparpax
 Lasioceros
 Lirimiris
 Litodonta
 Lochmaeus
 Macrurocampa
 Medanella
 Misogada
 Nadata - Notodontidae?
 Neola
 Notela
 Notodontella
 Oligocentria
 Omichlis
 Ortholomia
 Paracerura
 Paradestolmia
 Pentobesa
 Pheraspis
 Pheressaces
 Polychoa
 Praeschausia
 Psalidostetha
 Pseudhapigia
 Pseudoteleclita
 Resomera
 Resto
 Rodneya
 Sagamora
 Schizura
 Scrancia
 Scythrophanes
 Skewesia
 Sorama
 Sphetta
 Symmerista
 Theroa
 Tifama
 Timoraca
 Ursia

Lepidoptera